El término Cambio Radical puede referirse a:
Partido Cambio Radical, partido político colombiano;
Cambio Radical (Perú), partido político peruano;
Extreme Makeover: programa de televisión estadounidense, titulado en España Cambio radical;
Cambio radical: reality show de televisión, adaptación en España del formato estadounidense Extreme Makeover.